Kangle bezeichnet:

 Kangle (康乐县), Kreis des Autonomen Bezirks Linxia in der chinesischen Provinz Gansu
 Kangle (Fengjie) (康乐镇), Großgemeinde im Kreis Fengjie in der chinesischen Stadt Chongqing
 Kangle (Sunan) (康乐乡), Gemeinde im Autonomen Kreis Sunan in der chinesischen Provinz Gansu
 Kangle (Wanyuan) (康乐乡), Gemeinde der Stadt Wanyuan in der chinesischen Provinz Sichuan
 Kangle (Wanzai) (康乐街道), Straßenviertel im Kreis Wanzai in der chinesischen Provinz Jiangxi